

Architettura 
 Palazzo Racioppi – palazzo storico a Moliterno, provincia di Potenza in Basilicata

Persone 
 Antonio Racioppi – regista e sceneggiatore italiano
 Anthony Racioppi – calciatore svizzero, portiere
 Giacomo Racioppi – storico, politico ed economista italiano